Мезёковачхазский район () — район медье Бекеш, Венгрия. В состав района входит 18 населённых пунктов, в которых проживает 42 843 жителя. Администрация района располагается в городе Мезёковачхаза.

Населённые пункты 

Районы Бекеша